Primera División 1975-1976 – edizione della competizione di hockey su pista spagnola
 Primera División 1975-1976 – edizione della competizione di calcio maschile spagnola